Vermouth bezeichnet:
 Vermouth als internationale Bezeichnung für das Getränk Wermut
 Vermouth als  Codename für einen Charakter aus der japanischen  Mangaserie Detektiv Conan

Vermouth ist der Familienname folgender Personen:
 Gil Vermouth (* 1985), israelischer Fußballnationalspieler

Siehe auch